Ангеліка Нойнер — австрійська саночниця.
 Доріс Нойнер — австрійська саночниця.
 Магдалена Нойнер — німецька біатлоністка.

Німецькі прізвища